Le cimetière Saint-Louis est une dénomination qui désigne plusieurs cimetières.

France 
Cimetière Saint-Louis de Strasbourg
Cimetière Saint-Louis d'Évreux
Cimetière Saint-Louis de Paris
Cimetière Saint-Louis de Versailles

États-Unis 
Cimetière Saint-Louis de La Nouvelle-Orléans en Louisiane

Québec 
 Cimetière Saint-Louis à Trois-Rivières